Stadskanaal peut correspondre à :
 une commune de la province de Groningue, aux Pays-Bas,
 une ville, chef-lieu de cette même commune,
 un canal, qui traverse cette ville.

Homonymie de toponyme